23-й чемпионат России по мини-футболу проходил в период с 29 августа 2014 года по 10 июня 2015 года (регулярный чемпионат окончился 2 мая). В турнире приняло участие 14 клубов. По сравнению с сезоном 2013/2014 в состав участников добавились МФК Спартак из Москвы и МФК Ямал из Нового Уренгоя. Регулярное первенство состояло из трёх кругов.

Чемпион, как и ранее, определялся в серии плей-офф. Впервые в истории им стал Газпром-Югра, победивший в финальной серии со счётом 3—2 Динамо, представлявшее Московскую область.

Участники 
 Газпром-Югра (Югорск)
 Дина (Москва)
 Динамо (Московская область)
 КПРФ (Москва)
 Мытищи (Мытищи)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Прогресс (Глазов)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Синара (Екатеринбург)
 Спартак (Москва)
 Тюмень (Тюмень)
 Ямал (Новый Уренгой)

Турнирная таблица регулярного чемпионата

Плей-офф 
Как и в предыдущем сезоне, проводился среди команд, занявших первые восемь мест в регулярном чемпионате. Между собой в первую очередь играют клубы, занявшие наиболее высокое и наиболее низкое места среди всех клубов, пробившихся в плей-офф; аналогично составляются пары 1/2 финала. Серии на всех стадиях проходят до трёх побед одной из команд. Сроки проведения — с 9 мая по 10 июня 2015 года.

1/4 финала 
Матчи проводятся 9-10, 13 и, при необходимости, 14 и 17 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвёртые матчи

Пятые матчи

1/2 финала 
Матчи состоятся 21-22, 25 и, при необходимости, 26 и 29 мая.

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Серия за 3 место 
Матчи финальных серий (за 1-е и 3-е места) играются 2-3, 6 и, при необходимости, 7 и 10 июня.

Финал

Лучшие бомбардиры чемпионата

См. также 
 Кубок России по мини-футболу 2014/2015
 Первенство России по мини-футболу 2014/2015

Ссылки 
 Статистика чемпионата России по мини-футболу 2014/15
 Итоговая таблица регулярного чемпионата на сайте АМФР

Чемпионаты России по мини-футболу
2014 год в мини-футболе
2015 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2014 году
Чемпионаты России в 2015 году